Мюллер, Макс ():
 Мюллер, Макс (1856—1907) — немецкий генерал.
 Мюллер, Макс (1899—1977) — восточногерманский политик, член СЕПГ.
 Мюллер, Макс (1874–1933) — немецкий политик, член СДПГ.
 Мюллер, Макс (1894–1980) — швейцарский психиатр.
 Мюллер, Макс фон (1887–1918) — немецкий лётчик-истребитель.
 Мюллер, Макс фон (1841—1906) — немецкий юрист.
 Мюллер, Макс (1901–1968) — немецкий математик.
 Мюллер, Фридрих Макс (1823—1900) — английский филолог, религиовед.